Великодворский сельсовет

Вологодская область 

 Великодворский сельсовет Бабушкинского района
 Великодворский сельсовет Тотемского района

Московская область 

 Великодворский сельсовет Талдомского района, в 1994 году преобразован в сельский округ.